University of Utah ( Utažská univerzita) je vysoká škola v Salt Lake City ve státě Utah ve Spojených státech amerických. Školní kampus se rozkládá na 6,21 km².

Škola vznikla roku 1850 jako University of Deseret, na současný název byla přejmenována v roce 1892.

Externí odkazy 
 

Vysoké školy v Utahu
Školy založené roku 1850
Vysoké školy založené v 19. století